Гвидо Сигрист (10 апреля 1864, Арау, Швейцария —  14 марта 1915, По) — французский художник-баталист.

Биография 
Родился в швейцарском городе Арау, административном центре преимущественно немецкоязычного кантона Аргау. В юности приехал учится живописи в Париж. Его учителями были сторонники академизма Гюстав Буланже и Жюль Лефевр. Основной сферой интересов Сигриста-художника стали батальные сцены эпохи Наполеоновских войн.

Во время Первой мировой войны 50-летний художник отправился на фронт в состав Иностранного легиона, был ранен, эвакуирован в тыл и в марте 1915 года скончался в госпитале от полученных ранений.

Гвидо Сигрист был похоронен в деревне Буа-ле-Руа, в которой проживал, расположенной в лесу Фонтенбло недалеко от Парижа.

Сегодня одна из улиц Буа-ле-Руа носит имя Сигриста, а одна из его картин украшает центральный зал местной ратуши. Картины Сигриста достаточно часто используются для иллюстрирования книг и статей по тематике Наполеоновских войн.

Галерея

Литература 
 Guido Sigriste // Benezit Dictionary of Artists (англ.) — OUP, 2006. — ISBN 978-0-19-977378-7
 Robert Lesourd. Bois-Le-Roi, ma commune, éditeur: Commune de Bois-le-Roi, 2004

Примечания 

Художники-баталисты Франции